Boschesi – abitanti di Bosco Marengo
Boschesi – abitanti di Bosco Valtravaglia
Boschesi – abitanti di Boscoreale
Boschesi – abitanti di Boscotrecase